Graettinger peut désigner :

Patronyme 

 Bob Graettinger (1923-1957), compositeur, saxophoniste et pianiste américain

Toponyme 

 Graettinger, ville de l'Iowa